Palomo bezeichnet folgenden geographischen Ort:
 Nevado Palomo, höchster Gipfel der Cordillera de Chonta, Peru

Palomo ist der Familienname folgender Personen:
 Ana Belén Palomo (* 1977), spanische Schwimmerin
 Bruno Rodrigo Fenelon Palomo (* 1985), brasilianischer Fußballspieler
 Eduardo Palomo (1962–2003), mexikanischer Schauspieler
 Lorenzo Palomo  (* 1938), spanischer Komponist. 
 Sergio Escudero Palomo (* 1989), spanischer Fußballspieler
 Víctor Palomo (1948–1985), spanischer Motorradfahrer